Vogel-luismijt
 Appelbloedluis